Das Wort Registratur bezeichnet:

 Registratur (Akten), eine Aktenablage einer Behörde oder einer Firma
 Registratur (Orgel), eine Vorrichtung zum An- und Abschalten von Registern in der Orgel
 Die Registratur, ein ehemaliger Techno-Club in München

Siehe auch:
 Registrierung